Występy w europejskich pucharach białoruskiego klubu piłkarskiego BATE Borysów.

Wykaz spotkań pucharowych

1999–2020

2021–

Bibliografia 
 

BATE Borysów
Białoruskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach